North Shore puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 North Shore (California)
 North Shore (Virginia)

en Nueva Zelanda 
 North Shore City

Cine y televisión 
 North Shore (1987), película de William Phelps;
 North Shore, serie de TV.